Elói Mendes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Elói Mendes (ort), Minas Gerais, 
 Elói Mendes (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar